Osceola – wódz Indian z plemienia Seminolów
Miejscowości w USA:
 Osceola – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Osceola – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Osceola – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Osceola – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Osceola – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Polk
 Osceola – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Osceola – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Osceola – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Osceola – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stark
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Camden
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Clair
 Osceola (ang. Osceola Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Osceola (ang. Osceola Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Osceola (ang. Osceola Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Osceola (ang. Osceola Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Osceola (ang. Osceola County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Osceola (ang. Osceola County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Osceola (ang. Osceola County) – w stanie Michigan